A 81 112-es számú mellékút egy bő 5 kilométeres országos közút-szakasz a Vértes Fejér megyei részén. Vérteskozma településrészt köti össze a 8119-es úttal.

A 8119-es útból ágazik ki északkelet felé, az út 32. kilométere után. Kiágazása még csákvári területen található, onnan nem sokkal később eléri Gánt határszélét, ezt követően jó két kilométeren át többé-kevésbé a határvonalat kíséri. Még a harmadik kilométere előtt teljesen gánti területre ér, 3,8 kilométer után pedig eléri a közigazgatásilag Gánthoz tartozó Vérteskozma lakott területének déli szélét. Innen a településrész főutcájaként húzódik északnyugati irányban, Fő utca néven, Vérteskozma északi részéig.

Teljes hossza, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 4,850 kilométer.

Források 
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 1., 2020. november 27.

81112
Csákvár